Niemcy:
 Bad Nenndorf – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Nenndorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wittmund
 Nenndorf – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia,w powiecie Schaumburg